

Persone 
 João Paulo Cunha, politico brasiliano.
 João Paulo Lima e Silva, politico brasiliano.
 João Paulo da Silva Araújo, calciatore brasiliano.
 João Paulo de Lima Filho, ex calciatore brasiliano.
 João Paulo Ramalho, attore e doppiatore brasiliano.
 João Paulo Andrade, calciatore portoghese.
 João Paulo Silva Martins, calciatore brasiliano.
 José Henrique dos Reis, cantante brasiliano.
 Sérgio Luís Donizetti, ex calciatore brasiliano

Località 
 Rio João Paulo, fiume dello stato di Santa Catarina
 Aeroporto João Paulo II, aeroporto delle Azzorre